Neufmaison est un toponyme qui peut désigner les localités suivantes :

 Neufmaison (Belgique), section de la ville belge de Saint-Ghislain, située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;
 Neufmaison (Ardennes), commune française du département des Ardennes, en région Grand Est.

Voir aussi